Het Wereldkampioenschap rally in 2012 was de veertigste jaargang van het Wereldkampioenschap Rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 De startvolgorde tijdens een gravel rally wordt bepaald door middel van een kwalificatie klassementsproef voorafgaand aan de rally. Met de verreden tijden als referentie, mogen deelnemers hun startpositie kiezen in de volgorde van snelste naar langzaamst. In de daaropvolgende dagen wordt de startvolgorde omgedraaid (geldt enkel voor prioriteit 1 en 2 deelnemers).
 In plaats dat het een standaard regel is, kunnen de organisatoren van rally's zelf bepalen of ze de zogenaamde super-rally (nu onder de naam 'Rally 2') regel hanteren (waarmee uitgevallen deelnemers kunnen herstarten).
 Het is voor banden leveranciers toegestaan om rijders te voorzien van een tweede banden samenstelling, dit na klachten van de rijders tijdens de Rally van Australië in 2011.

Kalender 
 De 2012 kalender werd aangekondigd bij een vergadering van de FIA World Motor Sport Council in Singapore op 26 september 2011.

Wijzigingen 
 De Rally van Jordanië en Rally van Australië verdwijnen van de kalender. Terwijl Australië om het jaar roteert met de Rally van Nieuw-Zeeland, moest de Rally van Abu Dhabi Jordanië vervangen, maar is die uiteindelijk van de definitieve kalender gezet en heeft het in 2012 kandidatuur status voor een toekomstige plek op de kalender.
 De Rally van Monte Carlo keert na drie jaar absentie terug op de kalender, wederom dienend als openingsronde van het kampioenschap.
 De Rally van Groot-Brittannië is verplaatst van zijn traditionele november datum naar september, waardoor de Rally van Catalonië het seizoen afsluit.
 Er was sprake dat de Rally van Sardinië vervangen zou worden door de Rally van Targa Florio als Italiaanse ronde van het WK Rally, maar uiteindelijk bleef het dezelfde locatie behouden.
 De Rally van Argentinië wordt met ruim 500 kilometer aan competitieve afstand de langste rally in het huidige kampioenschap. Het eerdere idee om het een langeafstandswedstrijd te maken, met routes door Uruguay en Chili, werd geannuleerd.

Teams en rijders

Wijzigingen 
 Wereldkampioen Sébastien Loeb verlengt zijn contract met twee jaar, tot eind 2013.
 De in 2011 als tweede geëindigde Mikko Hirvonen maakt samen met navigator Jarmo Lehtinen de overstap van Ford naar Citroën.
 Nasser Al-Attiyah wordt bij Citroën toegevoegd als derde rijder en werkt op Monte Carlo na alle rondes af.
 Citroën verbreekt het driejarig contract met Sébastien Ogier na één seizoen. Ogier en navigator Julien Ingrassia hebben zich daarenplaats aangesloten bij Volkswagen om de Volkswagen Polo R WRC te ontwikkelen voor hun campagne in 2013, en werken in 2012 een compleet programma af in een Škoda Fabia S2000.
 Petter Solberg, de wereldkampioen uit 2003, gaat rijden voor de fabrieksinschrijving van Ford, naast Jari-Matti Latvala.
 Mini zet in 2012 per rally maar één rijder in, nadat het team niet het budget heeft gevonden voor twee volwaardige fabrieksinschrijvingen.Daniel Sordo wordt in elke rally ingezet, terwijl het tweede stoeltje gevuld wordt door een lokale rijder.
 Pierre Campana gaat in Monte Carlo deelnemen voor het fabrieksteam van Mini.
 Voormalig Intercontinental Rally Challenge-rijder Thierry Neuville rijdt minstens negen rondes van het WK met een Citroën DS3 WRC ingeschreven door Citroën Racing Technologies. Neuville reed voorheen in het Junior World Rally Championship met een Citroën C2 S1600.
 Martin Prokop, die voorheen uitkwam in het Super 2000 World Rally Championship, gaat tien WK-rally's afwerken in een Ford Fiesta RS WRC.
 François Delecour keert terug in het WK Rally om deel te gaan nemen aan de Rally van Monte Carlo met een Ford Fiesta RS WRC. Delecours laatste optreden in een WK-rally was tijdens de Rally van Groot-Brittannië in 2002. Het gaat op dit moment om een eenmalige terugkeer.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders 
 Punten worden uitgereikt aan de top 10 geklasseerden.

 Extra punten worden vergeven aan de top 3 van de Power Stage; 3 punten voor de eerste tijd, 2 punten voor de tweede tijd en 1 punt voor de derde tijd.

Constructeurs 

 Noot: Het Armindo Araújo World Raly Team en Palmeirinha Rally ging op in het WRC Team Mini Portugal, waardoor de gescoorde punten werden ingetrokken.

Standen ondersteunende kampioenschappen

SWRC

PWRC

WRC Academy

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Externe link 
  Officiële website World Rally Championship

Rally in 2012
2012